Canada
 Sainte-Florence – comune del Québec
 Francia
 Sainte-Florence – comune della Gironda
 Sainte-Florence – comune della Vandea